Die Abkürzung ČSSR steht für:
 den historischen Staat Tschechoslowakische Sozialistische Republik 

CS-SR steht für:
 Serbien, ehemaliger ISO-3166-2-Code

CSsR oder C.Ss.R steht für
 Congregatio Sanctissimi Redemptoris, Redemptoristen, eine katholische Ordensgemeinschaft

CSSR